Алексей Алексеевич Бондарев (30 марта 1923, Новочеркасск, Донская область, РСФСР, СССР — 13 февраля 2016) — работник советского сельского хозяйства, передовик производства; главный агроном совхоза «Заря» Промышленновского района Кемеровской области, Герой Социалистического Труда (1976).

Биография 
Родился 30 марта 1923 года в городе Новочеркасске Ростовской области. В 1941 году завершил обучение с отличием окончив среднюю школу. В феврале 1943 года был призван в ряды Красной армии. Участник Великой Отечественной войны. В 1945 году – санитар-носильщик 95-го отдельного медико-санитарного батальона 87-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта, гвардии красноармеец. 

С ноября 1945 по август 1948 года проходил обучение в Азово-Черноморском сельскохозяйственном институте в посёлке Персиановка Октябрьского района Ростовской области. Завершив обучение, был направлен на работу в Кемеровскую область. С сентября 1948 по январь 1949 года трудился агрономом и управляющим фермой Тыхтинского совхоза Топкинского района Кемеровской области. С февраля 1949 по 1985 год работал в должности главного агронома совхоза «Заря» Промышленновского района Кемеровской области.

Большую часть своей трудовой жизни проработал главным агрономом совхоза. В декабре 1953 года успешно поступил в заочную аспирантуру при Омском сельскохозяйственном институте. В 1957-1958 годах произошло укрупнение совхоза «Заря», стал трудиться в крупном объединённом совхозе. Под его чутким руководством были широко внедрены зернобобовые культуры (вика, горох) и бобовые травы – люцерна, клевер. В 1960 году всему хозяйству было присвоено звание «совхоза высокой культуры земледелия». Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1976 году за производственные успехи и по итогам 9-й пятилетки совхоз «Заря» награждён орденом Трудового Красного Знамени.

За выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть при выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других сельскохозяйственных продуктов в 1976 году, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года Алексею Алексеевичу Бондареву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1985 году вышел на заслуженный отдых. 

Проживал в Промышленновском районе Кемеровской области. Умер 13 февраля 2016 года.

Награды 
За трудовые успехи удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (23.12.1976)
 два ордена Ленина (23.06.1966, 23.12.1976)
 Орден Отечественной войны 2 степени (11.03.1985) 
 Орден Трудового Красного Знамени (11.12.1973)
 Медаль «За боевые заслуги» (13.04.1945)
 Медаль «За взятие Кёнигсберга» 
 Отличник просвещения СССР (13.05.1981)
 другие медали.
 Заслуженный агроном РСФСР (1962).
 Кандидат сельскохозяйственных наук (1964).

Примечания

Ссылки 
 

Агрономы по алфавиту
Кандидаты сельскохозяйственных наук
Выпускники Азово-Черноморской государственной аграрно-инженерной академии